Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Februar 2007 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships und in Buenos Aires die Copa Telmax gespielt. Erstere gehören genau wie das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Tscheche Radek Štěpánek, der dieses Jahr als Setzlistenachter im Achtelfinale ausschied. Der ungesetzte Russe Michail Juschny besiegte im Finale den Kroaten Ivan Ljubičić (Nr. 3 der Setzliste), der nach 2005 das zweite und letzte Mal hier das Finale erreicht hatte, in zwei Sätzen. Es war der dritte Titel für Juschny und der erste der Saison.
Vorjahressieger im Doppel waren Paul Hanley und Kevin Ullyett, die dieses Jahr in der ersten Runde ausschieden. Im Finale schlugen die Setzlistendritten Martin Damm und Leander Paes die Paarung Andrei Pavel und Alexander Waske. Sie gewannen ihren dritten gemeinsamen Titel. Damm gewann seinen 35. Titel, während es für Paes ebenfalls der 38. Doppeltitel der Karriere war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 765.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 782.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Rotterdam